Луций Манлий Вульсон () — имя ряда римских политических деятелей из патрицианского рода Манлиев:

 Луций Манлий Вульсон Лонг, консул 256 и 250 годов до н. э.;
 Луций Манлий Вульсон, претор 218 года до н. э.;
 Луций Манлий Вульсон, претор 197 года до н. э.;
 Луций Манлий Вульсон, легат, состоявший в посольстве в Вифинию в 150 году до н. э.